Il nome Scarpino può riferirsi a:
Monte Scarpino  – monte a Genova
 Michele Scarpino - arbitro di calcio italiano naturalizzato sammarinese.
 Armando Scarpino - politico italiano